В альбом Илличевскому два стихотворения, написанных в Лицее в 1817 году. Обращены к товарищу Алексею Демьяновичу Илличевскому (1798—1837).

В альбом Илличевскому — стихотворение Пушкина
В альбом Илличевскому (Дельвиг) — стихотворение Дельвига